Сканнерборг:

 Сканнерборг — город в Дании в юго-восточной части полуострова Ютландия.
 Сканнерборг — датская коммуна в составе области Центральная Ютландия.